Santo Inácio () é uma província do Peru localizada na região de Cajamarca. Sua capital é a cidade de San Ignacio.

Distritos da província 

 Chirinos
 Huarango
 La Coipa
 Namballe
 Santo Inácio
 São José de Lourdes
 Tabaconas

Santo Inacio